

Geografia 
 Spagna
 Collazos de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Revilla de Collazos – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Jeferson Collazos – calciatore colombiano, attaccante